Заказник «Му́ромский» — государственный ландшафтный заказник в Пудожском районе Республики Карелия, особо охраняемая природная территория.

Общие сведения 
Заказник расположен на восточном берегу Онежского озера в 32 км на юг от Пудожа, включает свыше 40 км береговой линии и 500-метровую полосу акватории Онежского озера с островами Большой и Малый Гурий. В состав заказника входит одно из крупнейших болот Карелии — Муромское, площадью около 10000 га.

Животный мир заказника типичен для тайги, встречается лось, медведь, волк. Из птиц — тетерев, глухарь, рябчик, орлан-белохвост, скопа. Водоёмы заказника богаты рыбой — судак, сиг, ряпушка, озёрный лосось, хариус.

В пределах заказника находится уникальный комплекс первобытной культуры — онежские петроглифы и памятник истории — Муромский Свято-Успенский монастырь.

Заказник учреждён Постановлением Совета министров Карельской АССР № 390 от 13 ноября 1986 года.

Литература

Ссылки 
 ООПТ России. Государственный ландшафтный заказник «Муромский»
 

Заказники Карелии
Пудожский район